Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutsch-österreichischen Arztserie Der Bergdoktor, sortiert nach der Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasste bis Februar 2023 sechzehn Staffeln mit 148 ausgestrahlten Episoden, davon 11 Winterspecials.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3 
Die Episode Durch eisige Höhen ist ein 90-minütiges Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 4 
Das ZDF hat die Episoden Freier Fall, Gemischte Gefühle und Auf Liebe und Tod als 90-minütige Spielfilme ausgestrahlt.

Staffel 5 
Ab dieser Staffel haben alle Episoden eine länge von 90 Minuten. Der ORF 2 hat die meisten Episoden dieser Staffel in zwei Teilen ausgestrahlt. Die Episoden sind also wie in den ersten vier Staffeln als 45-minütige Folgen gezeigt worden. Die Episode Eiszeit ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 6 
Der ORF 2 hat die meisten Episoden dieser Staffel in zwei Teilen ausgestrahlt. Die Episode Virus ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar. Außerdem ist diese Episode ein Crossover mit der Serie Die Bergretter, in welcher Martin Gruber, Markus Brandl, Paula Paul und Robert Lohr in ihren aus der Serie bekannten Rollen auftreten.

Staffel 7 
Der ORF 2 hat die meisten Episoden dieser Staffel in zwei Teilen ausgestrahlt.

Staffel 8 
Die Episode Schuld ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 9 
Die Episode Wunschkind ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 10 
Die Episode Gestohlenes Glück ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 11 
Die Episode Höhenangst ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 12 
Die Episode Der Preis des Lebens ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 13 
Die Episode Die dunkle Seite des Lichts ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 14 
Die Episode Bauernopfer ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 15 
Die Episode Kalte Stille ist ein Winterspecial und stellt den Auftakt der Staffel dar.

Staffel 16

Winterspecials 
Diese Liste stellt einen Überblick über die Winterspecials dar. Die Winterspecials bilden den Auftakt zu einigen Staffeln, haben eine eigene Nummer, spielen aber außerhalb der eigentlichen Handlung.

Weblinks 
 
 
 Der Bergdoktor Fanclub Episodenliste

Bergdoktorepisoden #Der